William Warren kan syfta på bland andra:

* William Warren (1767–1832), brittisk-amerikansk skådespelare
 William Warren (1839–1914), engelsk entomolog
 William C. Warren (1836–1870), amerikansk polischef 
 William W. Warren (1834–1880), amerikansk politiker 
 William Whipple Warren (1825–1853), amerikansk historiker

Se även 
 William Warren Barbour (1888–1943), amerikansk politiker 
 Warren William (1894–1948), amerikansk skådespelare